Públio Petrônio — cônsul sufecto romano em 19
 Públio Petrônio Turpiliano — cônsul romano em 61
 Públio Petrônio Níger — cônsul sufecto em 62 e filho do cônsul sufecto em 19

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história